Такмичење у скоку увис за мушкарце на Олимпијским играма 2008. одржано је на Олимпијском стадиому у Пекингу. За такмичење се квалификовало 40 такмичра из 27 земаља, који су подељени у две групе по 16 и који су покушали 17. августа да се пласирају међу првих 12 и уђу у финале. Финале је одржано 19. августа.

Норме за учешће на играма су биле А = 2,30 м и Б = 2,27 м

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичара из 28 земаља.

Рекорди 
Стање 8. августа 2008.

Освајачи медаља 

Није постигнут нови светски ни олимпијски рекорд. Изјадначен је један државни и оборена један и изједначен један лични рекорд.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 2,32 м.  Норму нико није прескочио (КВ), а сви су се пласирали према постигнутом резултату(кв)

Финале 
 
Финале је одржано 19. августа у 19,10 часова.

Извори 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Скок увис на Летњим олимпијским играма